Lev může být:

 lev – kočkovitá šelma
 elegantní člověk poutající na sebe pozornost („lev salónů“)
 Souhvězdí Lva – souhvězdí a znamení zvěrokruhu
 Lev – osoba narozená ve znamení Lva
 bulharský lev – bulharská měna 

heraldika a (státní) symboly
 lev (heraldika) – heraldická figura
 český lev (heraldika) – součást státního znaku České republiky
 lev svatého Marka – součást znaku a vlajky Benátek i státního znaku a vlajky Benátské republiky
 sněžný lev – tibetská symbolická figura

jméno
 Lev (jméno) – křestní jméno, které se váže k mnoha významným nositelům
 Lev (papež) – jméno několika papežů

příjmení
 Jan Lev (1874–1935)
 Jindřich Lev (1129–1195)
 Josef Lev (1832–1898)

přezdívka
 Lev západu – Koos de la Rey (1847–1914)
 Lev z Lechistanu – Jan III. Sobieski (1629–1696)

společnost
 Český lev – česká filmová cena
 Zlatý lev – filmová cena z MFF v Benátkách 
 HC Lev Praha – bývalý klub ledního hokeje, který mezi lety 2012 a 2014 hrál KHL
 LEV 21 – Národní socialisté – česká politická strana

historie
 Černý lev – protiněmecká celo–protektorátní odbojová organizace (1939–1945)
 Černý lev 777 – protikomunistická odbojová organizace (1948–1955) působící v jižních a východních Čechách 

ostatní
 Lev v zimě – rozcestník (divadelní hra a její adaptace)

Související články 
 Lvice (rozcestník)
 Lvíče (rozcestník)

Externí odkazy